

Петниця — населений пункт в общині Валєва.
 Петниця — село в общині Чачак.

Див. також 
 Петніця — село в Чорногорії, підпорядковане общині Беране.